

Населені пункти та їхні частини
 Сьмілув — село в гміні Ястшомб Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Сьмілув — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Сьмілув — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Сьмілув — частина села Бінковиці в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки